Acharkut – comune dell'Armenia nella provincia di Tavush (a 41°02'09"N 45°05'06"E);
Kirants – comune dell'Armenia nella provincia di Tavush (a 41°03'01"N 45°06'05"E).